Christian Heinrich von Wöhrmann ist der Name folgender Personen:

* Christian Heinrich von Wöhrmann (Politiker) (1810–1870), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Christian Heinrich von Wöhrmann (Unternehmer) (1814–1874), baltendeutscher Kaufmann und Diplomat